

Anno 
 341 o 341 a.C.

Codici 
 341 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Akashina, nella prefettura di Nagano, in Giappone

Matematica 
 341 – numero